Vigil – czwarty album studyjny zespołu The Easybeats, wydany 17 października 1968. Album powtórnie wydany w roku 1992 przez wytwórnię Repertoire Records zawierał 10 dodatkowych utworów.

Lista utworów 
Wszystkie piosenki z wyjątkiem opisanych skomponowali Stevie Wright i George Young.

wydanie australijskie

wydanie brytyjskie

wydanie amerykańskie (tytuł: Falling Off The Edge Of The World)

reedycja na CD 1992

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy The Easybeats
Albumy muzyczne wydane w roku 1968